Governo Facta può riferirsi a due governi del Regno d'Italia guidati da Luigi Facta:
Governo Facta I, in carica dal 26 febbraio al 1º agosto 1922;
Governo Facta II, in carica dal 1º agosto al 31 ottobre 1922.